Le Silence désigne :

Cinéma 

 Le Silence, film français de Louis Delluc sorti en 1920 ;
 Le Silence (Tystnaden), film suédois d'Ingmar Bergman sorti en 1963 ;
 Silence, film japonais de Masahiro Shinoda sorti en 1971 ;
 Le Silence, film iranien de Mohsen Makhmalbaf sorti en 1998 ;
 Le Silence, film français d'Orso Miret sorti en 2004.
 Le Silence, film canadien de Renée Blanchar sorti en 2021.

Autre 
 Le Silence, un médaillon d'Auguste Préault (1849) ;
 Le Silence, une chanson du groupe Téléphone, écrite par Jean-Louis Aubert et parue sur l'album Au cœur de la nuit en 1980 ;
 Le Silence, ordre religieux dans la série télévisée Doctor Who.

Voir aussi 

 

en:The Silence